Сірано де Бержерак (письменник)
 Сірано де Бержерак (фільм)
 Сірано де Бержерак (фільм, 1989) — фільм СРСР (Ленфільм)
 Сірано де Бержерак (фільм, 1990) — французький фільм 
 Сірано де Бержерак (п'єса)